Григорий Разумовский:
 Разумовский, Григорий Кириллович (1759—1837) — русский граф, минералог, геолог, почётный член Российской Академии.
 Разумовский, Григорий Иванович (1883—1967) — протопресвитер РПЦ, сотрудник ОВЦС.